Pătraș:
 Stan Ioan Pătraș (1908, Săpânța  1977, Săpânța), un cioplitor român
 Artur Pătraș (* 1988), un fotbalist din Republica Moldova

Nume de familie românești